Орбара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 9,14 км². Население — 54 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Orbara

Муниципалитеты Наварры